Nello sci nordico ai XIII Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1980 a Lake Placid (Stati Uniti), vennero assegnate medaglie in dieci specialità. 

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo, sia maschili sia femminili, furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1980, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Poiché inoltre la gara femminile di sci di fondo sulla distanza di 20 km non faceva parte del programma olimpico, le relative medaglie iridate furono assegnate a Falun, in Svezia, in una competizione apposita.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

10 km

Staffetta 4x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 13
Sport ai XIII Giochi olimpici invernali
Sci nel 1980